Hafner nebo Haffner může být:

 jména osob
 Josef Haffner (1813–1883) – rakouský lékař a politik
 Sebastian Haffner (1907-1999) – rakousko-britský právník, publicista a historik
 Vinko Hafner (1920–2015) – slovinský politik

 geografické pojmy
 Grosser Hafner – hora v pohoří Vysoké Taury (Hohe Tauern) v Rakousku

 další užití
 Haffnerova serenáda, Mozartova serenáda pro orchestr D dur, K. 250
 Haffnerova symfonie, Mozartova symfonie D dur, K. 385